McGarrity est un patronyme porté otamment par :

 Derek McGarrity, pilote automobile de rallyes britannique d'Irlande du Nord ;
 Michael McGarrity, romancier américain, auteur de roman policier, de thriller et de western.